День государственности Словении () отмечается ежегодно 25 июня в память о провозглашении независимости Словении в 1991 году и её выходе из состава Югославии. Несмотря на то, что де-юре декларация независимости Словении была принята только 26 июня, фактический выход страны из состава СФРЮ состоялся днём ранее после принятия необходимых законопроектов. Провозглашение независимости Словении стало поводом к началу Десятидневной войны, которая закончилась победой Словении и признанием её независимости со стороны Югославии.

День независимости в Словении является отдельным праздником, поскольку 26 декабря отмечается похожий по названию и сути праздник — День независимости и единства. Он был приурочен к годовщине референдума о независимости Словении, состоявшегося 26 декабря 1990 года. На референдуме в пользу провозглашения независимости Словении высказались 88,5% всех избирателей или 94,6% голосовавших жителей тогда ещё Социалистической Республики Словении.

В один день со Словенией также празднует свой день государственности и Хорватия, а вот День независимости там отмечается 8 октября.

См. также 
 Дни государственности в бывших республиках Югославии
 Праздники Словении
 История Словении
 Распад Югославии

Примечания

Ссылки 
 Yugoslav troops move against Slovenia 

Государственность
Праздники 25 июня
Словения